Бобадела () — португальська власна назва.

Топоніми

Бобадела (Ботікаш) — парафія.
 Бобадела (Лореш) — парафія.
 Бобадела (Олівейра-ду-Ошпітал) — парафія.
 Бобадела (Шавеш) — парафія.